Call of Duty: Black Ops Zombies (Soundtrack) — альбом-сборник, на котором были выпущены все композиции, написанные к зомби-режиму компьютерной игры Call of Duty: Black Ops. На саундтреке представлена музыка, созданная группой композиторов компании Treyarch при участии Кевина Шервуда. В расширенное цифровое издание был включён совместный трек Эминема и Пинк «Won’t Back Down», и песня «Not Ready to Die» от Avenged Sevenfold. Релиз сборника состоялся 25 января 2011 года.

Список композиций

Примечания 

Саундтреки 2011 года
Call of Duty